Ниже представлен список персонажей серии фильмов «Люди Икс». В этой таблице показаны наиболее значимые персонажи, которые появлялись в фильмах «Люди Икс», «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Люди Икс: Первый Класс», «Росомаха: Бессмертный», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Дэдпул», «Люди Икс: Апокалипсис», «Логан», «Дэдпул 2», «Люди Икс: Тёмный Феникс» и «Новые мутанты», а также сериалах «Легион» и «Одарённые».

Персонажи 
О таблице:
 Белый цвет — персонаж появляется, тёмно-серый — не появляется.
 Курсив — персонаж появляется в роли камео.
 Ф — персонаж появляется только во флэшбэках.
 Д — в детстве.

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 

 
Люди Икс
Списки:Люди Икс
Люди Икс